Carlos Torres Vila puede hacer referencia a:
Carlos Torres Vila, cantante argentino
Carlos Torres Vila, empresario español.